Grambow bezeichnet:
 Grambow (Vorpommern), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Grambow (bei Schwerin), Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Grambow (Goldberg), Ortsteil der Stadt Goldberg im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kirch Grambow, Ortsteil der Gemeinde Wedendorfersee im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Grambow (Adelsgeschlecht), mecklenburgisch-brandenburgisches Adelsgeschlecht

Grambow ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Grambow, deutsche Übersetzerin
 Hans-Jürgen Grambow (* 1945), deutscher Rechtsanwalt, Verfassungsrichter und Politiker (MdHB)
 Jürgen Grambow (1941–2003), deutscher Literaturwissenschaftler
 Max Grambow (* 1991), deutscher Rapper, siehe MC Bomber